Brave steht für:

 Brave (Browser), Webbrowser
 Brave (Album), Musikalbum von Marillion (1994)
 Brave, Originaltitel von Merida – Legende der Highlands, US-amerikanischer Animationsfilm (2012)

Brave ist der Künstlername folgender Personen:

 Carl Brave (Carlo Luigi Coraggio; * 1989), italienischer Rapper

The Brave steht für:

 The Brave (Film), US-amerikanischer Film von Johnny Depp (1997)
 The Brave (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017)